LD peut faire référence à :
 LaserDisc, un format de disque destiné à contenir de la vidéo,
 langage Ladder, un langage informatique
 Croatie, selon la Liste des préfixes des codes OACI des aéroports
 Air Hong Kong (fret), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes
 Déséquilibre de liaison (pour Linkage Disequilibrium en anglais) en génétique des populations, un déséquilibre gamétique dû à une liaison génétique de deux gènes
 Lucid Dream (« rêve lucide » en français), le fait de rêver et d'en être conscient
 Ludum Dare, une compétition de développement de jeux vidéo

ld peut faire référence à :
 ld, une commande Unix pour l'édition de liens
 ld, un label de musique ayant notamment produit Lies Inc.
 LevelDown, ancien portail de streams (lives) francophones sur l’univers des jeux vidéo, le plus souvent Minecraft ou League Of Legends (source manquante).

Code